Flanimals of the Deep é terceiro livro da série Flanimals, autoria do britãnico Ricky Gervais. O livro, publicado em 5 de Outubro de 2006, apresenta os Flanimals, Mulgi, Flambois, Bif Uddlers e Mulons.

Ligações externas 
  
 
  

Livros de Ricky Gervais
Livros do Reino Unido
Livros de 2006